Opopanax (hars), een hars van de Commiphora erythraea en Commiphora kataf
 Opopanax (geslacht), geslacht uit de schermbloemenfamilie